Николюкин — фамилия.

Известные представители: 
 Николюкин, Александр Николаевич (род. 1928) — советский и российский историк литературы, редактор. Сын Н. И. Николюкина.
 Николюкин, Николай Иванович (1896—1976) — советский ихтиолог.